Tour du Rwanda 2020 – 23. edycja wyścigu kolarskiego Tour du Rwanda, która odbyła się w dniach od 23 lutego do 1 marca 2020. Impreza należała do cyklu UCI Africa Tour 2020.

W próbce pobranej podczas 2. etapu wykryto niedozwolone środki dopingujące u Szwajcara Patricka Schellinga, który początkowo zajął 3. pozycję w klasyfikacji generalnej wyścigu. Szwajcar został zdyskwalifikowany we wrześniu 2020, w związku z czym jego rezultat w Tour du Rwanda 2020 został anulowany – w wynikach imprezy nie dokonano jednak korekty miejsc zawodników, którzy przegrali z Schellingiem.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2020 w Afryce
Sport w Rwandzie
UCI Africa Tour 2020